Фрадеш () — португальська власна назва.

Топоніми

Вале-де-Фрадеш — парафія.
 Віла-де-Фрадеш — парафія.
 Рібейра-де-Фрадеш — парафія.
 Сан-Паулу-де-Фрадеш — парафія.
 Фрадеш (Повуа-де-Ланьозу) — парафія.